Ultra Records — американский независимый лейбл звукозаписи. Был основан в 1995 году в городе Нью-Йорк бывшим руководителем лейблов PolyGram и Virgin, Патриком Мокси, одновременно ставшим его владельцем.

24 июля 2006 года Ultra Records подписал соглашение, по которому лейбл присоединился к Альтернативному Альянсу Дистрибьюторов/Warner family, который с сентября 2006 года начал распространять записи его артистов, включая Tiësto и Kaskade. На 24-й ежегодной зимней музыкальной конференции IDMA Ultra Records стал победителем в номинации «Лучший американский танцевальный лейбл». Также лейбл получил награду от журнала Billboard в категории Dance Airplay Label of the year в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах.

28 октября 2009 года журнал DJ Magazine объявил о составе своего ежегодного Top 100 DJ Poll, где у Ultra Records оказалось 8 позиций в Top 10, включая Армина ван Бюрена (#1), Tiësto (#2), Above & Beyond (#4) и Пола ван Дайка (#5).

Артисты лейбла 

 Above & Beyond
 Annet Artani
 Barthezz
 Basement Jaxx
 Basshunter
 Benny Benassi
 Calvin Harris
 Chicane
 Countess LuAnn
 Давид Гетта (только альбом Pop Life)
 Deadmau5
 Enferno
 Федде Ле Гранд
 Ferry Corsten
 Grum
 Mahmut Orhan https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmut_Orhan
 Martin Ikin

 Haddaway
 Honorobel
 Inna
 J Brazil
 JES
 Jody den Broeder
 Jump Smokers
 Kaskade
 Kim Sozzi
 Late Night Alumni
 Make the Girl Dance
 Медина
 Edward Maya
 O-Zone

 Пол ван Дайк
 Pitbull
 Riz
 Robbie Rivera
 Sander Kleinenberg
 Second Sun
 Serge Devant
 Sharam
 Shiny Toy Guns
 Sidney Samson
 Steve Smooth
 Tiësto
 Tom Swoon
 Vassy
 Wolfgang Gartner
 Yolanda Be Cool
 Эра Истрефи
 Sofi Tukker
 Varmix
 Hafex

Источник:

Сублейблы 
 Escondida Music
 Sequence Records
 You Records

Компиляция 
Ultra Records выпустил множество компиляций танцевальной музыки. Ниже представлены следующие серии:

 Club Anthems Vol. 1 — 3
 Ultra.Chilled 01 — 06
 Ultra Electro 1 — 3
 Ultra.Dance 01 — 12
 Ultra.Trance 1 — 09
 Out.Anthems Vol. 1 — 4
 Ultra.80's vs Electro 1
 Ultra.Club Classics: '90s 1
 Ultra.Video (DVD) 1 — 2
 Ultra.Weekend 1 — 6
 Ultra.Rock Remixed
 Ultra.2008
 Ultra.2009
 Ultra.2010
 Ultra.2011
 Ultra.10 1
 Ultra Hits 1
 Ultra.Mix 1 — 3
 Just Dance 1 — 3
 Ultra.Latino 1

Фестивали

Ultra:NY 
16 сентября 2006 года Ultra Records провёл танцевальный фестиваль Ultra:NY в нью-йоркском центральном парке. Там выступили Danny Tenaglia, Timo Maas, Пол Окенфолд, The Chemical Brothers и Mylo. В фестивале также принимали участие Erick Morillo, David Waxman, Boris, Liquid Todd и Kevens.

Список главных артистов лейбла 
 Deadmau5
 Akon
 Beenie Man
 Crookers
 Evidence
 George Acosta
 Jonathan Peters
 Kaskade
 Max Glazer
 Nicki Minaj
 Sander Kleinenberg
 Slick Rick
 Sofi Tukker

Примечания

Ссылки 
 
 Ultra International Music Publishing

Лейблы звукозаписи США